Система — посёлок в Карталинском районе Челябинской области. Входит в состав Анненского сельского поселения.

География 
Через посёлок протекает река Караталы. Недалеко находиться остановочный пункт Система. Ближайший населённый пункт: посёлок Мочаги. Расстояние до районного центра Карталы — 26 километров.

Население

Улицы 
 улица Железнодорожная

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации муниципального образования Аненского сельского поселения

Населённые пункты Карталинского района